KseroN - відомий репер. Учасник лейблу Ex-Temple. Закінчив кар'єру баттл репера в 2015 році після фіналу "Springfield Battle", в якому зазнав поразки від feelinsomnia з рахунком 11-3.

Біографія 
Свою кар'єру репера KseroN почав в 2011 році. Першою його командою була група HezakoS. В 2012 р. пробував свої сили на відомому реп-батлі IndaBattle IV. В 2013 р. брав участь в проекті Gold Battle.

MasterFlowBattle 
Проект почався влітку 2013 р. і тривав до травня 2014 р. KseroN дуже добре почав свою участь на цьому проекті, пройшовши перші 2 відбіркових раунди і дійшовши до фіналу, де програв не менш талановитому реперу Саші Цою. Теми раундів: "Чувство голода" і "Дурная секта". Далі йдуть парні раунди. Загальна к-сть раундів на цьому батлі - 9. Треки KseroNa на цьому проекті, крім 2 вище названих:
 "Дьявольский ветер";
 "Рандеву с убийцей";
 "Человеческий зоопарк";
 "Инаугурация в боги";
 "Учиться нужно у всех, даже у врагов";
 "Оправданная ложь";
 "Последняя фраза мима".

Krooklyn Battle 2 
Проект почався влітку 2013 р. і тривав до кінця літа 2014 р. KseroN дійшов до фіналу, де програв талановитому реперу Меду. Треки KseroNa на цьому проекті:
 "Кто сильнее, тот и прав"
 "Ни себе, ни людям"
 "Персона нон грата"
 "Олимпийские страсти"
 "Статистика несоответствий"
 "На забытых берегах"
 "Власть принадлежит спокойным"
 "Всем не угодишь"
 "Инсценированная смерть"
 "Победа - враг войны"

Gold Battle 2 
На 2 сезоні проекту "Gold Battle" KseroN дійшов до 4 раунду, в якому поступився реперу з нікнеймом DeeLay. Треки на цьому проекті:
 "Табель о рангах"
 "Интересный факт"
 "Эффект Плацебо"
 "Цепь фрустраций"

Також брав участь і в першому сезоні цього проекту. Дійшовши до 3 раунду, поступився реперу Mel.P з лейблу Space Music.

Springfield Battle 
Проект стартував наприкінці 2014 р. На даний момент почався 5 раунд. Треки на цьому батлі:
 "Связанные кровью"
 "Двойная жизнь"
 "Ордер на смерть"
 "Бей но выслушай/Ave Satani"
 "Ребро Адама/Лилит"
 "Рукописи говорят"
 "1408/Ночные игры" (при уч. PlayingTheAngel)
 "Звёзды под дождём/Хроники дождя"
 "Комедия ошибок"
 "Признание"

Альбоми

ANATMAVADA (2015) 
Треки:
 Intro
 Дай мне шанс
 Мой баттл
 Наша ночь (при уч. CaLiPSo)
 Ты воплотишь всё (при уч. romacube)
 Грусти историю (при уч. T-One)
 Многоточия (при уч. Анна Корнильева)
 Пляска смерти (при уч. PlayingTheAngel)
 Доброе утро (при уч. Mel P и Hyskillz)
 Подари мне улыбку (при уч. Анна Корнильева)
 Сгорает мой мир (при уч. T-One)
 Дайте поспать (при уч. T-One, Dan_D, PlayingTheAngel)
 Город (при уч. CaLiPSo)
 Всё оставить (при уч. T-One)
 Только читать рэп (при уч. Dan_D)
 Поговорим по душам (при уч. CaLiPSo)
 Моя музыка (при уч. LiSsa)
 Поражение - путь к победе (при уч. KingStyle)
 Моя цель здесь

Джерела 
 https://web.archive.org/web/20170212102202/http://www.myrapgame.ru/u1535/battles

Репери